

Cinema 
 The Door – film del 2008 diretto da Juanita Wilson e James Flynn
 The Door – film del 2012 di István Szabó
 The Door – film del 2013 di Matthew Arnold

Letteratura 
 L'incubo (The Door) – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1930

Musica 
 The Door – singolo dei Silverchair del 1997, dall'album Freak Show
 The Door – album di Keb' Mo' del 2000